Flame steht für:

 Einwohner des belgischen Flanderns, siehe Flamen
 rote Fellfarben der Katze
 Flame (1975), britischer Film von Richard Loncraine 
 Flame (1996), simbabwischer Film von Ingrid Sinclair 
 Flame (finnische Band), finnische Black- und Thrash-Metal-Band
 Flame (Netzkultur), polemischer Kommentar oder Beleidigung im Usenet
 Flame (Computerwurm), Computer-Schadsoftware
 Flame (US-amerikanische Band), ehemalige US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Calgary Flames, Eishockeymannschaft

Flame ist der Künstlername folgender Personen:
 Dax Flame (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler und Youtuber
 Penny Flame (* 1983), US-amerikanische Pornodarstellerin und Fotomodell

Siehe auch:
 New Flame
 Flam (Begriffsklärung)
 Flamme (Begriffsklärung)